Eremomusca är ett släkte av tvåvingar. Eremomusca ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Vattenflugor
Eremomusca